Tejedor ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Álvarez Tejedor, spanischer Hispanist und Hochschullehrer 

 Francisco Tejedor (* 1966), kolumbianischer Boxer